Mužská dvouhra Memphis Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže memphiského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Čtyřnásobným obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, který zvolil start na paralelně probíhajícím Argentina Open v Buenos Aires.

Vítězem se stal 24letý nenasazený Američan Ryan Harrison, jenž ve finále zdolal grzínského hráče Nikoloze Basilašviliho po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour. Po finále držel již šňůru 20 sad, v nichž neprohrál, když před turnajem zvítězil na dallaském challengeru.
 
V 41leté historii turnaje Memphis Open se jednalo o první ročník, na němž nepostoupil žádný nasazený hráč do semifinále. V rámci okruhu ATP Tour se tak stalo premiérově od květnového Open de Nice Côte d’Azur 2013 v Nice.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017